Phelps steht für:
 Phelps (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Phelps and Gorham Purchase, Kauf von Bezugsrechten auf Land im Staat New York

Phelps ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Phelps (Georgia)
 Phelps (Illinois)
 Phelps (Kentucky)
 Phelps (Maryland)
 Phelps (Michigan)
 Phelps (Minnesota)
 Phelps (Missouri)
 Phelps (New York)
 Phelps (Texas)
 Phelps (Wisconsin), im Vilas County
 Phelps (Town), Town(ship) im Vilas County, Wisconsin
 Phelps City, Missouri
 Phelps Corner, Maryland
 Phelps Junction, New York

geografischer Objekte:
 Phelps Island, Insel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Phelps Lake (Wyoming), See in der Teton Range, Wyoming
 Phelps Rock, Klippenfelsen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Phelps Promontory, Halbinsel der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Unternehmen:
 Phelps Dodge, US-amerikanisches Bergbauunternehmen
 Phelps Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller